Área micropolitana de Greenwood podría referirse a:

 Área micropolitana de Greenwood (Misisipi)
 Área micropolitana de Greenwood (Carolina del Sur)